Saone kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saône, flod, 
 Saône, Doubs, kommun, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Saone (ort i Italien), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar